Terminal 2E de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, en France ;
 Terminal 2E, station de la seconde ligne de métro automatique CDGVAL, desservant ce terminal d'aéroport.